Isolde est un prénom féminin d'origine germanique.

Isolde Ahlgrimm (1914-1955), claveciniste autrichienne ;
Isolde Frölian (1908-1957), gymnaste artistique allemande ;
Isolde Holderied (1966-), pilote automobile allemande de rallyes ;
Isolde Kostner (1975-), skieuse alpine italienne ;
Isolde Oschmann (1913-), femme politique allemande ;
Isolde Schmitt-Menzel (1930-) designer, auteur, illustratrice, graphiste et céramiste allemande.

Autre 
 Isolde, princesse d'Irlande dans l'opéra Tristan et Isolde de Richard Wagner ;
 ISOLDE, en lettres capitales, est également le nom d'un dispositif du CERN, l'.

Homonymie de prénom
Prénom féminin